Hartford puede hacer referencia a:

Lugares 
 En los Estados Unidos:
 Hartford, en Alabama.
 Hartford, en Arkansas.
 Hartford, capital de Connecticut, mayor localidad con este nombre.
 Condado de Hartford, en Connecticut.
 Hartford, en Dakota del Sur.
 Hartford, en Georgia.
 Hartford, en Illinois.
 Hartford, en Iowa.
 Hartford, en Kansas.
 Hartford, en Kentucky.
 Hartford, en Maine.
 Hartford, en Míchigan.
 Hartford, en Nueva York.
 Hartford, en Ohio.
 Hartford, en Tennessee.
 Hartford, en Vermont.
 Hartford, en Virginia Occidental.
 Hartford, en Wisconsin.

 En Inglaterra, Reino Unido:
 Hartford, en el condado de Cheshire.

Otros 
 Mackenzie Hartford, personaje ficticio de la serie de televisión Power Rangers: Operación Sobrecarga